Al-Bayda (també al-Baida, "La Blanca") és el nom d'almenys 16 ciutats musulmanes. Les principals són:
 Al Bayda' (Líbia), ciutat de Líbia
 Al-Bayda, ciutat del Iemen
 Al-Bayda, ciutat a Fars, Iran, al nord de Shiraz, antiga Nasa.